Finanzstrafrecht steht
 allgemein für die strafrechtlichen Aspekte im  Finanzrecht
 in Deutschland für Vermögensdelikte gegen den gesamten Rechts- oder Geschäftsverkehr, siehe Finanzstrafrecht (Deutschland)
 in Österreich das Strafrecht bezüglich der Steuern und Abgaben („Steuerrecht“), siehe Finanzstrafrecht (Österreich)

Siehe auch:
 Steuerrecht
 Finanzstraftat